Moderbach peut désigner :
 Moderbach, ruisseau à l'origine de la Zinsel du Nord ;
 Moderbach, affluent de l'Albe.

Voir aussi 
 Moder, affluent du Rhin